een vm. Groninger waterschap, zie: Herstelling (waterschap)
een plaats in Suriname, zie: De Herstelling (Suriname)